Абу́ Ну‘а́йм Ахмад ибн ‘Абдуллах аль-Исфаха́ни или аль-Асбаха́ни (; 948, Исфахан, Иран — 1038, там же) — средневековый мусульманский богослов, историк и хадисовед.

Биография 
Его полное имя: Абу Нуайм Ахмад ибн Абдуллах ибн Ахмад ибн Исхак ибн Муса ибн Мехран аль-Михрани аль-Асбахани (). Родился в  году в бувейхидском Исфахане (совр. Иран). Его отец был одним из знатоков хадисов, Абу Нуайм имел иджазы от Абу Хайсамы ибн Сулеймана из Шама, Абуль-Аббаса аль-Асамма из Нишапура, Абдуллаха ибн Умара ибн Шаузаба из Васита, Абу Сахла ибн Зияда аль-Каттана из Багдада. Слушал хадисы от ат-Табарани, Хакима Нишапури, Абу Бакра аль-Аджурри и многих других. От него передавали хадисы аль-Хатиб аль-Багдади и др.

Абу Нуайм аль-Исфахани является автором таких трудов, как Хильят аль-авлия (), Му’джам ас-сахаба (), Тарих Исфахан (), Сифат аль-джанна (), Далаиль ан-нубувва (), Фадаиль ас-сахаба (), ’Улум аль-хадис (), ан-Нифак () и др.

Абу Нуайм был последователем шафиитского мазхаба, а его труд «Хильят аль-авлия» значительно повлиял на развитие суфизма. Он, по всей видимости, был ашаритом и жил во времена усобицы между ханбалитами и последователями Абуль-Хасана аль-Ашари.

Он скончался в 430 году по хиджре (1038 год) в Исфахане.

Примечания

Литература 
 

Хадисоведы
Арабские историки